Název Čermná má více obcí:
 1. Čermná (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 2. Čermná (Libavá) – zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Libavá
 3. Čermná (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov

nebo částí obcí:
 4. Čermná (Hrádek) – část obce Hrádek v okrese Klatovy
 5. Čermná (Libouchec) – část obce Libouchec v okrese Ústí nad Labem
 Czermna (Kudowa-Zdrój) (též Velká Čermná či Německá Čermná) – část města Kudowa-Zdrój, původně tvořila jednu obec s Malou Čermnou, dnes částí města Hronov

Slovo Čermná může být také součástí názvů sídel:
 6. Čermná nad Orlicí – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Malá Čermná (Čermná nad Orlicí) – část obce
 Velká Čermná – část obce
 Čermná u Kyšperka – bývalý městys v okrese Ústí nad Orlicí, nyní rozdělen do dvou obcí:
 7. Dolní Čermná
 8. Horní Čermná
 9. Čermná ve Slezsku – obec v okrese Opava
 10. Česká Čermná – obec v okrese Náchod
 11. Malá Čermná (Hronov) – část města Hronov v okrese Náchod

nebo názvech katastrálních území
 Čermná u Města Libavá – katastrální území 990078 ve vojenském újezdu Libavá

nebo potoků:
 Čermná (přítok Brlenky) – potok na česko-polském pomezí v okresech Kladsko a Náchod, přítok Brlenky
Čermná (přítok Plazského potoka) – potok ve vojenském újezdu Libavá
 Čermná (přítok Odry) – přítok Odry protékající přes Vítkov
 Čermná (přítok Pilníkovského potoka) – přítok Pilníkovský potoka
 Čermná (přítok Tiché Orlice) – přítok Tiché Orlice
 Čermná (přítok Volanovského potoka) – přítok Volanovského potoka

Podobné názvy 
 Černá (rozcestník)

Poznámky

Externí odkazy